Galiciai nyelv
 Galiciaiak